Besan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Besan, administrativ by, Provinsi Bali,

Israel 

 Bet She'an (ort), Norra distriktet, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar